Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Allemagne 
  (prussien) d'infanterie (Reichswehr)

Belgique 
4e régiment de carabiniers-cyclistes (Belgique)
4e régiment de lanciers (Belgique)
4e régiment de ligne (Belgique)

Canada 
4e Régiment d'artillerie antiaérienne
4e Régiment d'artillerie (Appui général)
4e Régiment d'appui du génie

États-Unis 
 4e régiment d'artillerie (États-Unis)
4e régiment de Marines

Armée de l'Union 

4th Maine Infantry
4th Maryland Infantry
4th Vermont Infantry

États confédérés d'Amérique 

 4th Virginia Infantry

France 
4e régiment d'artillerie (France)
4e régiment d'artillerie à cheval
4e régiment d'artillerie à pied (1794-1815), (1820-1829) et (1854-1867)
4e régiment d'artillerie à pied (1910-1914)
4e régiment d'artillerie lourde
4e régiment d'artillerie coloniale
4e régiment de cavalerie
4e régiment de chasseurs (ou 4e régiment de chasseurs à cheval)
4e régiment de chasseurs d'Afrique
4e régiment de chasseurs à pied de la Garde impériale
4e régiment de chevau-légers lanciers
4e régiment de commandement et de soutien
4e régiment de cuirassiers (France)
4e régiment de dragons
4e régiment étranger
4e régiment de marche du 1er étranger
4e régiment de chasseurs à pied de la Garde impériale
4e régiment du génie
4e régiment de grenadiers à pied de la Garde impériale
4e régiment d'hélicoptères de commandement et de manœuvre
4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales
4e régiment de hussards
4e régiment d'infanterie
4e régiment d'infanterie de marine
4e régiment d'infanterie territoriale
4e régiment d'infanterie légère
4e régiment de lanciers (France)
4e régiment du matériel
4e régiment de marche (1870)
4e régiment de marche du 1er étranger
4e régiment mixte colonial
4e régiment mixte de zouaves et tirailleurs
4e régiment du service militaire adapté
4e régiment de spahis algériens
4e régiment de spahis marocains
4e régiment de spahis tunisiens
4e régiment suisse
4e régiment de tirailleurs
4e régiment de tirailleurs de la Garde impériale
4e régiment de tirailleurs algériens
4e régiment de tirailleurs marocains
4e régiment de tirailleurs sénégalais
4e régiment de tirailleurs tonkinois
4e régiment de tirailleurs tunisiens
4e régiment de voltigeurs de la Garde impériale
4e régiment de zouaves

Royaume-Uni 
4th Queen's Own Hussars
4th Royal Irish Dragoon Guards

Royaume de Prusse 
  à pied de la Garde
  de grenadiers de la Garde « reine Augusta »
  de grenadiers « roi Frédéric le Grand » ( d'infanterie prussien-oriental)
  de chasseurs à cheval

Saint-Empire romain germanique 
4e régiment d'infanterie impérial Hoch- und Deutschmeister

Homonymie d'unités militaires